Colston ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Colston (1636–1721), britischer Unternehmer, Sklavenhändler und Politiker
 Edward Colston (Politiker, 1786) (1786–1852), US-amerikanischer Politiker
 Marques Colston (* 1983), US-amerikanischer Footballspieler
 Peter Colston (* 1935), britischer Ornithologe
 Raleigh Edward Colston (1825–1896), US-amerikanischer Brigadegeneral der Konföderierten

Colston ist der Name folgender Orte:
 Colston (Südafrika), ein Ort in der Provinz Nordkap, Südafrika